Chosen puede referirse a:
 Chosen, historieta escrita por Mark Millar y dibujada por Peter Gross.
 Chōsen, nombre japonés de Corea y de la dinastía Joseon.
 Chōsen Sōren o Chongryon, una organización de coreanos residentes en Japón.
 La elegida, episodio de la séptima temporada de Buffy the Vampire Slayer.
 «Chosen», canción de la banda italiana Måneskin, perteneciente a su EP también titulado Chosen (2017).